Plaats in Indonesië
 Kebowan (Suruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kebowan (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java